tuning komputerów
 tuning samochodów
 tuning motocykli